

Personnalités 

  (né en 1944), critique littéraire et poète russe ;
 Gino Parin (1876-1944), peintre italien ;
 Goldy Parin-Matthèy (1911-1997), psychanalyste et anarchiste suisse ;
  (1904-1980), portraitiste, illustratrice et autrice de livres pour enfants ;
 Paul Parin (1916-2009), médecin, ethnologue et psychanalyste suisse.

Lieux et monuments 
 , commune du district de Dresde, en Allemagne ;
 , commune du Schleswig-Holstein, en Allemagne ;
 Moulin de Parin, édifice industriel à Belgrade, en Serbie.